Kupolás-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Kupolás-barlang, esztergomi barlang.
 Kupolás-barlang, a Barit-barlang másik neve.
 Kupolás-barlang, a Keleti-kőfejtő 3. sz. barlang másik neve.